Bertrand Delanoë – politico francese, sindaco di Parigi dal 2001 al 2014
 Nelcya Delanoë – storica e scrittrice francese
 Pierre Delanoë – paroliere francese